Mallotus est un nom de genre :
 Mallotus, genre animal, de poissons de la famille des Osmeridae
 Mallotus, genre végétal, de plantes de la famille des Euphorbiaceae

Homonymie de genre en biologie